Михаил Лысе́нко:
 Лысенко, Михаил Алексеевич (род. 1960) — российский политический деятель, глава Энгельсского района Саратовской области. 
 Лысенко, Михаил Григорьевич (1906—1972) — советский скульптор, народный художник СССР.
 Лысенко, Михаил Николаевич (род. 1955) — российский дипломат.